Борисоглебское сражение — сражение Русско-польской войны 1654—1667, состоявшееся 18 марта 1666 года, у города Борисоглебска (Даугавпилс). Литовские войска, блокировавшие город, были разбиты войсками князя Ивана Хованского и отступили.

В начале 1666 года литовские войска блокировали русский гарнизон города Борисоглебска, которым командовал воевода Богдан Неклюдов. Гарнизон страдал от нехватки припасов и даже зимней одежды. После настоятельных просьб воеводы о помощи, царь Алексей Михайлович издал указ о посылке к городу Новгородского полка. Несмотря на тяжелейшие условия, весеннюю бескормицу, «небитый путь» глубокими снегами, опасность внезапного нападения противника, князь Иван Хованский выступил в поход 1 марта 1666 года с 5 тысячами ратных людей.

В коротком бою 18 марта Хованский одержал победу и вынудил противника полностью очистить северный берег Двины, на котором и стоял город. Литовские шанцы были разрушены, а борисоглебский гарнизон в избытке снабжён боеприпасами, продовольствием и «служилым платьем» из Москвы. После этого полк без боя вернулся обратно во Псков.

Литература 
 Курбатов О. А. Из истории военных реформ в России во 2-й половине XVII века. Реорганизация конницы на материалах Новгородского разряда 1650-х — 1660-х гг./ Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, М., 2002, стр. 167

Сражения по алфавиту
Сражения русско-польских войн
Сражения в Латвии
Русско-польская война 1654—1667
История Даугавпилса
Сражения 1666 года